Döhler ist ein deutscher Familienname.

Etymologie 
Döhler ist ein Herkunftsname zu den Ortsnamen Döhle (Niedersachsen), Döhlen (Niedersachsen, Sachsen, Thüringen), Döhlau (Oberfranken, Thüringen, Ostpreußen). Im sächsischen Vogtland (Adorf, Schöneck) ist Döhler ein häufiger Familienname.

Namensträger 
 Andreas Döhler (* 1974), deutscher Schauspieler
 Anton Döhler (1891–1988), deutscher Journalist, Zeitungsherausgeber und Schriftsteller
 Axel Döhler (* 1929), deutscher Bildhauer
 Frank Döhler (* 1959), deutscher Fußballspieler
 Friedhelm Döhler (1908–1968), deutscher Hornist und Hochschullehrer
 Gottfried Döhler (* 1938), deutscher Physiker und Hochschullehrer

 Karl Döhler (* 1956), deutscher Politiker (CSU) und Landrat
 Marian Döhler (* 1957), deutscher Politikwissenschaftler
 Rosemarie Stratmann-Döhler (* 1934), deutsche Kunsthistorikerin
 Rüdiger Döhler (1948–2022), deutscher Orthopäde und Chirurg 
 Theodor Döhler (1814–1856), deutscher Komponist und Pianist
 Udo Döhler (Unternehmer) (* 1942), brasilianischer Unternehmer, deutscher Honorarkonsul und Stadtpräfekt von Joinville
 Udo Döhler (* 1968), deutscher Eishockeyspieler
 Werner Döhler (1929–2020), deutscher Hochschullehrer 
 Willi Döhler (1905–1973) deutscher Grafiker und Künstler

Flurname 
 die Döhler Fuhren, ein Waldstück in der Lüneburger Heide
 Döhlergärten in Rochlitz

Firma 
 Döhler (Unternehmen), Unternehmen der Lebensmittelindustrie

Siehe auch 
 Döhl
 Döhle (Begriffsklärung)
 Doehler
 Dohler

Einzelnachweise 

Deutscher Personenname
Familienname
Herkunftsname